Брёлё:
 Брёлё, Мадлена (род. 1973) — швейцарская кёрлингистка.
 Брёлё, Селина (род. 1973) — швейцарская кёрлингистка.

См. также 
 Бреле